Нижнів — колишнє містечко, нині село у складі Тлумацької міської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области, Україна.
 Нижнів — військовий округ ЗУНР.